Кубок чемпионов 1974 — семнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 26 команд. Финал прошел в Нанте 3 апреля, титул сильнейшего вернул себе Реал (Мадрид), обыгравший в финале действующего чемпиона Иньис (Варезе).

Квалификационный раунд 

 * Матчи были отменены, далее прошла австрийская команда.
 ** Противостояние завершилось после единственного матча в Белграде.

1/8 финала

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1973 год в баскетболе
1974 год в баскетболе